Seznam rek v Bosni in Hercegovini  z dolžino bosanskega dela ter reke v celoti.

 

Bosna in Hercegovina